Estrato (linguística)
Stratus, tipo de nuvem
Estrato geológico - cada uma das camadas das rochas sedimentares.
Estratificação social - as classes ou camadas sociais.

Desambiguação